Patrick Godfrey (1933-), un acteur britannique.
 Patrick Godfrey est un compositeur.